

Patronyme 
 Robert Vaudois (né en 1921), écrivain français.

Culture 
 Le vaudois est un dialecte de l'arpitan parlé dans le canton de Vaud, en Suisse.
 Un Vaudois est un habitant de ce même canton suisse.
 Les vaudois sont les membres d'une Église vaudoise, suivant la doctrine de Pierre Valdo ; un exemple en sont les vaudois du Luberon.

Voir aussi